Amazonas kan henvise til
 Amazonfloden – en flod i Sydamerika
 Amazonas (delstat i Brasilien) – en delstat i Brasilien
 Amazonas (delstat i Venezuela) – en delstat i Venezuela
 Amazonas Regnskov – en regnskov i Sydamerika
 Amazonområdet – et lavlandsområde i flere lande i Sydamerika omkring Amazonfloden
 Amazonas (region i Peru) – en region i Peru
 Amazonas (dokumentarfilm) – amerikansk undervisningsfilm fra 1949 instrueret af Jules Bucher